Die Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1990 war das 15. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 9. Dezember 1990 in Paris statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1990/91.

Geschichte 
Der Niederländer Raymond Knoors verteidigte seinen Titel in Paris vor Johan Claessen und Eddy Leppens.

Modus 
Gespielt wurde im Doppel-Knock-out-Modus bis 300 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in der Endtabelle bei Rundengleichheit:

 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Siegerrunde

Trostrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1990
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Paris